Eichberg (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Sankt Gallen.
Eichberg (Steiermark), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken.